Murynowka () ist der Name russischer Orte:

 Murynowka (Kursk), Weiler im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Murynowka (Solnzewo), Weiler im Rajon Solnzewo, Oblast Kursk